Valle de Juárez kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Valle de Juárez (kommun), Jalisco, 
Valle de Juárez, Jalisco, ort, 
 Valle de Juárez, Nuevo León, ort,